ALAC est une abréviation désignant notamment :
 Apple Lossless, un format de compression informatique.
 , une arme sans recul brésilienne.